Winokurow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Wynokurow (* 1982), ukrainischer Radsportler
 Eduard Teodorowitsch Winokurow (1942–2010), sowjetischer Fechter
 Ekaterina Winokurow (* 1985), russische Journalistin
 Elsa Winokurow (1883–1983), russisch-deutsche Ärztin
 Evgeny Vinokurov (* 1990), deutsch-russischer Tanzsportler und Unternehmensberater
 Jewgeni Michailowitsch Winokurow (1925–1993), sowjetischer Schriftsteller